Simissua bezeichnet:
 Simissua (Insel, Kangilequssua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simissua (Insel, Portusoq Killeq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland